

Cinema 
 Swinger – film del 2016 diretto da Mikkel Munch-Fals

Musica 
 Fender Swinger – modello di chitarra prodotto dalla Fender
 The Swinger – album di Harry Edison del 1958
 Swinger – album dei Barrabás del 1976

Persone 
 Johnny Swinger – wrestler statunitense
 Rashod Swinger – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Swingers (disambigua)